Victoria (biograf) kan syfta på:

Victoria (biograf, Göteborg)
Victoria (biograf, Stockholm)